41-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в Лондоне с 12 по 18 октября 2009 года.

Призёры

Мужчины

Женщины

Соревнования мужчин

Многоборье

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Соревнования женщин

Многоборье

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

Бревно

Вольные упражнения

Таблица медалей

Ссылки 

 Официальные результаты
 Официальный сайт турнира

2009
2009 год в спорте